Gemeindebach ist ein Gewässername:

 Gemeindebach (Enziusbach), rechter Zufluss des Enziusbachs (zur Selbitz) bei Maxreuth, Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Gemeindebach (Mapferdinger Bach), linker Zufluss des Mapferdinger Bachs (zur Hengersberger Ohe) gegenüber Mapferding, Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gemeindebach (Mulde), rechter Zufluss der Mulde zwischen Döben und Golzern, beide Stadt Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Gemeindebach (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbachs in Markertshofen, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Meierhofer Gemeindebach, rechter Zufluss der Selbitz nahe Meierhof, Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Gemeindegraben